Nevada est un mot d'origine espagnole qui signifie neigeux, c'est le nom de plusieurs lieux :

Toponymes

Nevada est un village situé dans la municipalité de Ravno, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.

Nevada Ruiz est un volcan.

Nevada est une ville de la province de Grenade.

aux États-Unis, le Nevada le plus connu est l'État du Nevada, situé dans le centre-Ouest du pays. Nevada est aussi le nom de plusieurs villes :
 Nevada dans l'Iowa ;
 Nevada dans le Missouri ;
 Nevada, ville située en Ohio ;
 Nevada au Texas ;
 Nevada City en Californie.

Nevada est un village de la municipalité de Kuršumlija, dans le district de Toplica.

Patronyme 
Nevada est un nom de famille porté notamment par :
 Emma Nevada (1859–1940), artiste lyrique américaine

Cinéma et télévision 
 Nevada est un film américain réalisé par John Waters en 1927.
 Nevada est un film américain réalisé par Charles Barton en 1935.
 Nevada est un film américain réalisé par Edward Killy en 1944.
 Nevada (Yellow Sky) est un film américain réalisé par William A. Wellman en 1948.
 Nevada est un film américain réalisé par Gary Tieche en 1997.
 Nevada est une série télévisée finlandaise créée en 2006.
 Nevada (The Mustang) est un film réalisé par Laure de Clermont-Tonnerre en 2019.

Divers 
 Nevada est le nom d'une voiture produite par Renault.
 Nevada, cultivar de rosier aux fleurs blanches.
 Nevada, revue « petit format » des Éditions Lug.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme